Коттл () — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 Коттл, Джозефин Оваисса (более известна как Гейл Сторм; 1922—2009) — американская актриса и певица.
 Коттл, Тамека (род. 1975) — американская певица и автор песен.

Другое 
 Котл — административно-территориальный округ в штате Техас, США.